Шломо бен Адерет (также известен как Рашба (сокращение Рабби Шломо бен Адерет, 1235,  — 1310) — испанский раввин, крупнейший галахист поколения, автор "Респонсов Рашбы".

Биография 
Родился в Барселоне. Учился у Йоны Геронди и Рамбана. Был крупным торговцем, в свободное время писал книги по галахе. В дальнейшем создал иешиву, которая привлекала наиболее способную молодёжь поколения. В 1270 избран главным раввином Каталонии. Пользовался глубоким уважением и христиан, особенно короля Педро III, который даже посылал к нему судимых, если сам не мог прийти к решению. В 1278 участвовал в антихристианских диспутах против Рамона Мартини и Пабло Кристиани. Слава Рашбы распространилась на все еврейские общины Европы, которые обращались к нему с вопросами. Среди учеников Рашбы: Ритва, рабейну Ниссим бен Реувен, рабейну Бахья.

Отношение к Рамбаму 
Рашба был большим сторонником книг Рамбама по галахе, однако резко выступал против его философских взглядов в книге Море Невухим. Вместе с РОШем Рашба объявил херем тем, кто изучает философию, физику и другие науки, идущие от греко-арабской традиции, до достижения 25-летнего возраста, однако разрешил изучение этих наук в рамках занятия медициной.

Книги 
 Торат а-баит
 Мишмерет а-баит
 Шаар а-маим
 Хидушей Рашба ("Новшества Рашбы")
 Шут Рашба ("Респонсы Рашбы")

Примечания

Ссылки 
 Статья Семёна Беренфельда про Рашбу

Еврейские богословы
Персоналии:Иудаизм
Ришоним
Раввины Испании
Родившиеся в 1235 году
Умершие в 1310 году
Комментаторы Талмуда